El término eón o eon puede referirse a:

Unidad de tiempo 
 Eón, en geología, es cada una de las divisiones mayores de tiempo en que se ha dividido la historia de la Tierra desde su origen: Hádico o Hadeano, Arcaico o Arqueano, Proterozoico y Fanerozoico, todas de distinta duración.

Mitología 
 Eón es un dios del tiempo eterno y de la prosperidad de la mitología fenicia adoptado por los romanos. 
En el hinduismo, el término Kalpa hace referencia a esta medida de tiempo.
 Æon o Eón: nombre con el cual también era conocido el imperio de la Atlántida, como reino de la Eternidad, según Tertuliano.

Filosofía 
 Eón, término utilizado en el gnosticismo para designar cada uno de los seres o inteligencias divinas y eternas, emanados de la unidad suprema, que ponen en relación la materia y el espíritu..

Lugares 
 Eón, una antigua ciudad griega de Tracia, cuya localización exacta se desconoce. 
 Eyón o Eón, otra antigua ciudad griega de Tracia ubicada en la desembocadura del río Estrimón.

Videojuegos 
 En el juego "Final Fantasy X" los eones son los equivalentes a los Espers o Eidolones en otros Final Fantasy.
 En el juego Pokémon, el Dúo Eón, conformado por Latios y Latias.

Miscelánea 
 Eón, la novela de ciencia ficción de 1985 del escritor estadounidense Greg Bear.
 E.ON, la empresa eléctrica alemana.
 Eón, un personaje alienígena en la serie de televisión Ben 10.
 Eon Productions, una productora de cine.
 EōN, una aplicación de reproducción musical infinita, creada por el músico francés Jean-Michel Jarre.